Gerstenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Gerstenberger (1825–1912), deutscher Lehrer und Botaniker
 Erhard S. Gerstenberger (* 1932), deutscher evangelischer Theologe und Alttestamentler
 Fritz Gerstenberger (1898–1970), deutscher Mundartdichter

 Heide Gerstenberger (* 1940 als Heide Johannsen), deutsche Politik- und Wirtschaftswissenschaftlerin
 Julius Gerstenberger, Klavierfabrikant in Liegnitz
 Johann David Gerstenberger (1716–1796), Orgelbauer
 Liborius Gerstenberger (1864–1925), deutscher Geistlicher und Politiker (Zentrum, Bayerische Volkspartei)
 Marcus Gerstenberger (1553–1613), deutscher Jurist; Geheimer Rat, Kanzler und Geheimer Hofrat
 Michael Gerstenberger (* 1953), deutscher Politiker (Die Linke)
 Rita Gerstenberger (* 1954), deutsche Behindertensportlerin
 Stefanie Gerstenberger (* 1965), deutsche Romanautorin
 Steffen Gerstenberger (* 1966), deutscher Fußballspieler